Der Dreiband-Weltcup 2004/1 war das erste UMB/CEB-Weltcupturnier im 18. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 7. bis zum 11. Januar 2004 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Barendrecht in der Provinz Zuid-Holland statt. Es war das zweite Dreiband-Weltcup Turnier in Barendrecht.

Geschichte 
Nach den Problemen der BWA in den letzten zwei Jahren entschloss sich die UMB in Verbindung mit der CEB die Dreiband-Weltcup Turniere alleine zu veranstalten. Durch die ständige Absage von Turnieren durch die BWA sollte es wieder eine planbare Weltcup-Saison für die Spieler geben. Das Turnier in Barendrecht war dann auch wieder perfekt organisiert. Der in der Weltrangliste auf Platz zwei abgerutschte schwedische Rekord-Weltcupsieger Torbjörn Blomdahl dominierte das Turnier und sicherte sich seinen 32. Weltcup-Sieg. In einem hochklassigen Finale konnte er seinen Dauerrivalen der letzten Jahre, den Niederländer Dick Jaspers mit 3:1 Sätzen besiegen. Nachdem Jaspers nach 0:2 Sätzen den dritten Satz knapp mit 15:14 zu seinen Gunsten entscheiden konnte und im vierten Satz mit 14:5 führte konterte Blomdahl und beendete die Partie mit einer Schlussserie von 10 Punkten. Es wurde zum letzten Mal ein Spiel um Platz drei durchgeführt. Da der Sieger und der Verlierer die gleiche Punktzahl für die Weltrangliste erhielten war das Spiel ohne großen Wert.

Turniermodus 
Aus den Unterlagen sind Ergebnisse der Qualifikation nicht bekannt. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 
nach Weltrangliste:
  Semih Saygıner
  Torbjörn Blomdahl
  Frédéric Caudron
  Filipos Kasidokostas
  Dick Jaspers
  Marco Zanetti 
  Daniel Sánchez
  Tonny Carlsen 
  Tayfun Taşdemir
  Raymond Ceulemans
  Jacob Haack-Sörensen
  Jorge Theriaga

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2004 1
Karambolageveranstaltung 2004
Billardturnier in Barendrecht